Храше је име неколицине села у Словенији:
Храше (Преддвор), у општини Преддвор
Храше (Радовљица), у општини Радовљица
Храше (Медводе), у општини Медводе.